Lista di città del Tagikistan, nazione dell'Asia, aventi una popolazione di oltre 10.000 abitanti stando alle stime del 2014.

Lista

Note

Altri progetti 

Città del Tagikistan